Condado de Rutland pode ser:

 Condado de Rutland (Vermont) - condado de Vermont, Estados Unidos
 Condado de Rutland - condado da Inglaterra

Desambiguações de topônimos